Имя́нле-Бурта́с — деревня в Кайбицком районе Татарстана, входит в Маломеминское сельское поселение. Располагается около железнодорожной линии Свияжск — Ульяновск в 20 км к востоку от села Большие Кайбицы.

История 
Основана в 18 веке. Название деревни, возможно, произошло в результате расселения жителей села Буртасы Урмарского района, хотя существует и менее вероятная версия — от первопредка Йимы.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Имелли (Буртасы) 1-го стана Свияжского уезда Казанской губернии. Располагалась при безымянном озере, по левую сторону Симбирского почтового тракта, в 46 верстах от уездного города Свияжска и в 23 верстах от становой квартиры в казённом селе Кильдеево (Троицкое). В деревне, в 37 дворах проживали 238 человек (130 мужчин и 108 женщин).

Население 
 1989—191
 1997—178
 2010—164

Инфраструктура 
 Мечеть

Примечания

Литература 

Населённые пункты Кайбицкого района